

Astronomia
 36P/Whipple, indicata anche come cometa Whipple – cometa periodica del sistema solare
 1940 Whipple – asteroide della fascia principale
 C/1942 C1 Whipple-Bernasconi-Kulin – cometa con orbita iperbolica
 Cratere Whipple – cratere lunare

Medicina
 Malattia di Whipple – malattia dell'intestino tenue e crasso
 Procedura di Whipple o Duodenocefalopancresectomia – intervento chirurgico
 Triade di Whipple – elementi considerati per la diagnosi di un insulinoma

Persone
 Allen Whipple (1881-1963) – chirurgo statunitense
 Fred Lawrence Whipple (1906-2004) – astronomo statunitense
 George Hoyt Whipple (1878-1976) – medico e biochimico statunitense
 Mary Whipple (1980) – canottiera statunitense

Altro
 Osservatorio Whipple – complesso di osservatori astronomici in Arizona, Stati Uniti d'America
 Scudo di Whipple – scudo protettivo per veicoli e stazioni spaziali